

28 февраля 

 Абрамович, Юрий Гарриевич (81) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации (1996), заслуженный лётчик-испытатель СССР .
 Авакян, Грант Арсенович (92) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946) .
 Борбоев, Леонтий Абзаевич (81) — российский религиозный деятель, Верховный шаман Бурятии (с 1983) .
 Вальдхайм, Элизабет (94) — австрийский общественный деятель, вдова Курта Вальдхайма, первая леди Австрии (1986—1992) .
 Власов, Александр Васильевич (90) — советский организатор строительного производства, управляющий строительным трестом № 21, г. Уфа (1968—1978). Лауреат премии Совета Министров СССР [?].
 Ди Лерниа, Леоне (78) — итальянский певец и композитор .
 Датуманонг, Симеон (81) — филиппинский государственный деятель, министр юстиции (2003), губернатор Котабато (1967—1971), губернатор Магинданао (1973—1975) .
 Дражкевич, Юзеф (72 или 73) — польский художник .
 Коннор, Уокер (90) — американский политолог .
 Макграт, Джеймс (85) — канадский государственный деятель, лейтенант-губернатор Ньюфаундленда и Лабрадора (1986—1991) .
 Марлоу, Дик (91) — американский актёр и автор песен .
 Мачульский, Евгений Николаевич (84) — советский и российский учёный-краевед и писатель .
 Мосли, Николас (93) — британский писатель .
 Паршуткин, Виктор Васильевич (57) — российский адвокат и правозащитник .
 Паскаль, Клод (96) — французский композитор .
 Петров, Владимир Владимирович (69) — советский хоккеист, двукратный чемпион зимних Олимпийских игр: в Саппоро (1972) и в Инсбруке (1976), 9-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион СССР .
 Уолкер, Джеймс (76) — британский актёр .
 Цюцюра, Леонциуш (86) — польский композитор .

27 февраля 

 Видар, Йорунн (98) — исландский композитор .
 Крикманн, Арво (77) — советский и эстонский фольклорист .
 Кушнерёв, Сергей Анатольевич (54) — советский и российский журналист, продюсер, создатель программы «Жди меня» .
 Мирошниченко, Василий Иванович (60) — украинский художник, скульптор и архитектор .
 Никитин, Анатолий Павлович (85) — советский и российский виолончелист, профессор Петербургской консерватории, народный артист РСФСР (1988) .
 Пастушенко, Леонид Трофимович (80) — советский и украинский писатель и журналист .
 Радченко, Михаил Петрович (89) — участник Великой Отечественной войны, последний защитник Аджимушкайских каменоломен .
 Ромеро Мена, Карлос Умберто (92) — сальвадорский государственный деятель, президент Сальвадора (1977—1979) .
 Смирнов, Валерий Витальевич (70) — советский и российский писатель, журналист и книгоиздатель; самоубийство .
 Сук, Эва Мария (71) — мексиканская пианистка .
 Топинкова, Вера (83) — словацкая актриса театра и кино .
 Цветкович, Звездан (56) — хорватский футболист и футбольный менеджер («Динамо» Загреб), брат футболиста и тренера Борислава Цветковича .
 Шанкар, Шив (87) — индийский государственный деятель, министр юстиции Индии (1980—1982), министр иностранных дел (1986), губернатор штатов Сикким (1994—1995) и Керала (1995—1996) .
 Янг, Алекс (80) — шотландский футболист, выступавший в составе английского «Эвертона» (1960—1968) .

26 февраля 

 Авдеев, Юрий Дмитриевич (80) — советский и российский кинодраматург, документалист, лауреат Государственной премии России, заслуженный работник культуры РФ .
 Берек, Каталин (86) — венгерская актриса .
 Гарфилд, Юджин (91) — американский учёный, основатель Института научной информации .
 Жукинский, Анатолий Александрович (67) — председатель Тернопольского областного совета (2002—2006) .
 Кауфман, Джеральд (86) — британский государственный деятель, самый старый член парламента Великобритании .
 Кронли, Джон (73) — американский писатель .
 Мартин-дю-Гар, Жан-Поль (89) — французский легкоатлет, победитель чемпионата Европы в Берне (1954) .
 Тофани, Оресте (70) — итальянский политик, депутат парламента Италии .
 Фаддеев, Людвиг Дмитриевич (82) — советский и российский математик и физик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1976), лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации .
 Форд, Лестер (89) — американский математик, специализировавшийся на проблемах потоков в сети .
 Христов, Димитр (83) — болгарский композитор, дирижёр, музыковед и педагог, народный артист НРБ (1983) .
 Худяков, Виктор Николаевич (74) — советский и российский научный педагогический деятель, доктор исторических наук, декан факультета истории, философии и права Омского государственного педагогического университета (1972—1984, с 1997) .

25 февраля 

 Бочкарёв, Михаил Павлович (98) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командующего Черноморским флотом по тылу, контр-адмирал в отставке .
 Ваадия, Боаз (65) — израильский и американский скульптор .
 Грынчаров, Борислав (73) — болгарский эстрадный певец .
 Елисеев, Валерий Петрович (70) — советский и российский организатор производства, генеральный директор завода «Нижегородский теплоход» (1996—2001), начальник Нижегородского речного училища имени И. П. Кулибина (2009—2014) .
 Илларионов, Владимир Иванович (66) — советский и российский каратист, чемпион СССР .
 Лью, Скотт (48) — американский сценарист .
 Милок, Карлос (85) — уругвайский футболист и тренер различных футбольных клубов Латинской Америки .
 Москалёв, Михаил Макарович (94) — советский таможенник, первый начальник Московской центральной таможни. .
 Наканиси, Тосио (61) — японский музыкант .
 Пашинская, Ирина Петровна (68) — советская и российская арфистка, заслуженная артистка России, профессор, солистка оркестра Государственного академического большого театра Российской Федерации .
 Пейн, Дон (84) — американский гитарист .
 Пэкстон, Билл (61) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Четырёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» .
 Сейтжан, Гульжаухар (70) — советская и казахстанская поэтесса и журналистка .
 Тебуев, Рамазан Сагитович (78) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики .
  (36) — английский актёр («Игра престолов») и баскетболист; сердечный приступ .

24 февраля 

 Букич, Энвер (79) — словенский, ранее югославский, шахматист; гроссмейстер (1976) .
 Екимов, Леонид Георгиевич (86) — советский и российский оперный певец (баритон) и педагог, солист МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (с 1967 года), народный артист РСФСР .
 Жэнь Хан (29) — китайский фотограф .
 Иманалиев, Мурзабек Иманалиевич (85) — советский и киргизский математик, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1981), президент Академии наук Киргизской ССР (1979—1986), директор Института математики НАН Кыргызской Республики (1984—2016) .
 Люткевич, Густав (92) — польский актёр .
 Мамаджанов, Мумин Мамаджанович (66) — советский и таджикский военачальник, министр обороны Таджикистана (1992—1994) .
 Ортелли, Вито (95) — итальянский велосипедист, победитель гонки Милан — Турин (1945, 1946) .
 Пойк, Герсон (85) — индонезийский писатель и журналист, представитель «Поколения-66» .
 Пялов, Владимир Николаевич (82) — советский и российский организатор оборонной промышленности, начальник и генеральный конструктор Государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения „Малахит“» (1998—2011), лауреат Государственной премии Российской Федерации .
 Рябинкин, Борис Александрович (99) — советский и российский архитектор, лауреат премии Совета Министров СССР .
 Старосельский, Борис Яковлевич (90) — советский и российский общественный деятель города Ростова-на-Дону, Почётный гражданин города Ростова-на-Дону (1999) .

23 февраля 

 Васильева, Лариса Николаевна (67) — советский, российский миколог; доктор биологических наук .
 Герцфельд, Чарльз (91) — американский учёный и научный руководитель, директор Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, руководитель разработки ARPANET .
 Жаров, Александр Николаевич (70) — советский и российский гребец на байдарках и каноэ и тренер, чемпион СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта международного класса .
 Ибботсон, Дерек (84) — британский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Коваленко, Евгений Семёнович (77) — советский и российский лётчик-испытатель, генерал-майор авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР (1991) .
 Либуда, Хайнц (72) — австрийский и германский футболист .
 Мевис, Мориц (87) — бельгийский борец, бронзовый призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе в Неаполе (1953) .
 Оберхаузер, Сабина (53) — австрийский государственный деятель, министр здравоохранения Австрии (с 2014 года) .
 Парлан, Хорас (86) — американский музыкант .
 Свобода, Иво (68) — чешский государственный деятель, министр финансов Чехии (1998—1999) .
 Томанович, Драган (54) — югославский и сербский тренер по баскетболу .
 Уоддингтон, Дэвид (87) — британский государственный деятель, министр внутренних дел Великобритании (1989—1990), губернатор Бермудских островов (1992—1997) .
 Уэр, Леон (77) — американский музыкант .

22 февраля 

 Барсена Риос, Давид Роберто (75) — мексиканский спортсмен (современное пятиборье) и спортсмен-конник, бронзовый призёр Олимпийских игр в Москве (1980).
 Басова, Ирина Михайловна (?) — советский и российский искусствовед, председатель правления Волгоградской организации Союза художников России .
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (87) — советская и российская театральная актриса, выступавшая на сцене Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого, народная артистка РСФСР (1986) 
 Гуггенбергер, Леопольд (98) — австрийский государственный деятель, бургомистр Клагенфурта (1973—1997) .
 Кёниг, Фриц (92) — немецкий скульптор-абстракционист .
 Кундурос, Никос (90) — греческий кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художник и монтажёр .
 Маккормак, Джон (91) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли (1951, 1953) .
 Пархоменко, Александр Сергеевич (70) — советский и украинский киноактёр .
 Петренко, Алексей Васильевич (78) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1988) .
 Уидон, Джордж (96) — британский гимнаст, участник двух летних Олимпийских игр .
 Фалеомаваега, Эни (73) — американский самоанский государственный деятель, член Палаты Представителей США (1989—2015) .

21 февраля 

 Густавссон, Бенгт (89) — шведский футболист и тренер, участник чемпионата мира (1958), трёхкратный чемпион Швеции в составе «Норрчёпинга» (1948, 1952, 1956) .
 Коннелл, Десмонд (90) — ирландский кардинал, архиепископ Дублина и примас Ирландии (1988—2004) .
 Левчук, Андрей (29) — украинский рэпер; ДТП .
 Павлов, Валентин Викторович (87) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Народной Республике Бенин (1985—1990) .
 Разумовский, Василий Григорьевич (87) — советский и российский учёный в области педагогики, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО (1993; академик АПН СССР с 1982) .
 Сиссе, Жанна Мартен (90) — общественная и политическая деятельница Гвинеи, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1975) .
 Скровачевский, Станислав (93) — польский и американский композитор и дирижёр  .
 Смирнова, Надежда Борисовна (57) — российская православная писательница, лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства 2010 года» .
 Тхагапсов, Меджид Махмудович (87) — советский и российский военный деятель, контр-адмирал (1983), участник Великой Отечественной войны .
 Хаскард, Космо (100) — британский военный и колониальный администратор, губернатор Фолклендских островов (1964—1970) .
 Эрроу, Кеннет Джозеф (95) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1972), иностранный член РАН (2016) .

20 февраля 

 Блажкова, Ярослава (83) — словацкая писательница, публицист и журналист, автор книг для детей и юношества .
 Генри, Дженнифер Энн (43) — американский кино- и телеоператор («Доктор Хаус»), актриса .
 Дресселгауз, Милдред (86) — американский физик, профессор и эмерит-профессор физики и электронной инженерии МИТ .
 Иванов, Михаил Иванович (89) — советский и российский журналист и писатель, главный редактор газеты «Советская Чувашия» (1974—1988) .
 Кирилл (Павлов) (97) — старец Русской православной церкви, архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры, личный духовник патриарха Алексия II .
 Прокопьев, Илья Павлович (90) — советский партийный деятель, первый секретарь Чувашского обкома КПСС (1974—1988) .
 Чуркин, Виталий Иванович (64) — советский и российский дипломат, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН (с 2006 года) .

19 февраля 

 Апгар, Джен (44) — американская актриса («Стильная штучка», «Холодная гора», «Ключ от всех дверей» и др.); рак яичников .
 Атчугарри, Алехандро (64) — уругвайский юрист и государственный деятель, министр экономики и финансов (2002—2003) .
 Ахомэа, Халаэвалу Матаахо (90) — королева Тонга (1965—2006), жена короля Тауфа’ахау Тупоу IV, мать короля Тупоу VI .
 Журавский, Роман Петрович (68) — советский и украинский футболист, защитник («Карпаты», «Динамо» Львов, «Спартак» Ивано-Франковск), чемпион СССР (1971) .
 Кабир, Алтамас (68) — индийский юрист, главный судья Индии (2012—2013) .
 Ковтун, Валерий Андреевич (74) — российский музыкант, аккордеонист, народный артист Российской Федерации (1996) .
 Корьелл, Ларри (73) — американский джаз-фьюжн гитарист .
 Кулльман Фиве, Карин Сисиле (65) — норвежский государственный деятель, член Стортинга (1981—1997), министр торговли (1989—1990) .
 Кярнер, Хиллар (81) — эстонский шахматист; международный мастер (1980) .
 Осташев, Алексей Валентинович (55) — российский бас-гитарист и контрабасист .
 Паперник, Максим Юрьевич (47) — украинский кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер .
 Селезнёв, Игорь Сергеевич (85) — советский конструктор ракетного оружия, генеральный директор МКБ «Радуга» (1982—2007), Герой Социалистического Труда (1983), лауреат Государственной премии СССР (1979) .
 Хаяси, Кёко (86) — японская писательница .
 Шафаревич, Игорь Ростиславович (93) — советский и российский математик, академик РАН (1991) .
 Шафлярская, Данута (102) — польская актриса театра и кино .

18 февраля 

 Адамек, Витольд (71) — польский оператор, сценарист и режиссёр .
 Арбеков, Виктор Михайлович (74) — советский мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу в классе машин до 250 см³, бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1965), заслуженный тренер РСФСР .
 Бадеников, Виктор Яковлевич (79) — основатель и первый ректор Ангарской государственной технической академии, доктор технических наук .
 Вельшер, Леонид Зиновьевич (68) — российский врач-онколог, заслуженный врач России, лауреат Государственной премии СССР (1985) .
 Викерман, Дэн (37) — австралийский регбист, игрок национальной сборной (2002—2011) .
 Карпинская, Светлана Алексеевна (79) — советская российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2009) .
 Иван Колофф (74) — канадский рестлер .
 Копс, Эрланн (80) — датский бадминтонист, серебряный (1970) и бронзовый (1972) призёр чемпионатов Европы .
 Кравченко, Владимир Данилович (78) — советский передовик производства, машинист горных выемочных машин шахты «Капитальная», г. Осинники, Герой Социалистического Труда (1982) [?].
 Лорелея (Марта Лорена Паз Мурьеда) (42) — уругвайская эстрадная певица; ДТП .
 Лихачёв, Николай Владимирович (40) — известный как Крис Касперски, российский IT-журналист, программист, хакер.
 Мыльникова, Капитолина Ивановна (89) — советская и российская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР (1972) .
 Огио, Майкл (74) — государственный деятель Папуа — Новой Гвинеи, генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи (с 2011 года) .
 Омар Абдель Рахман (78) — духовный лидер и религиозный учитель египетских исламистов .
 Олизаренко, Надежда Фёдоровна (63) — советская легкоатлетка, чемпионка летних Олимпийских Игр в Москве (1980) .
 Скуитьери, Паскуале (78) — итальянский режиссёр и сценарист .
 Стаблфилд, Клайд (73) — американский барабанщик .
 Швец, Юрай (79) — словацкий врач-онколог и политик, депутат Народного собрания Словацкой Республики (1994—2002), кандидат на пост президента Словакии (1999) .
 Шендрикова, Валентина Константиновна (71) — советская и российская актриса театра и кино .
 Шканата, Крсто (86) — сербский кинорежиссёр-документалист и сценарист .

17 февраля 

 Андреич, Радослав (22) — сербский ватерполист («Партизан», Белград); лейкемия .
 Бусетта, Мохамед (92) — марокканский государственный деятель, министр иностранных дел Марокко (1977—1983), генеральный секретарь партии Истикляль (1972—1998) .
 Веннинджер, Магнус (97) — американский математик .
 Визулис, Вилис (65) — латвийский художник .
 Иванчич, Томислав (78) — хорватский католический священник, доктор богословия, декан, профессор Загребского университета, основатель агиотерапии .
 Исарапонг, Нунпакди (83) — таиландский военачальник, командующий Королевской армией Таиланда (1992) .
 Мачульский, Анатолий Давидович (60) — советский шахматист, гроссмейстер .
 Новак, Майкл (83) — американский философ, дипломат и теолог словацкого происхождения, автор теории демократического капитализма .
 Прайор, Рассел (67) — канадский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Монреале (1976) .
 Риган, Том (78) — американский философ, развивавший теорию о правах животных .
 Скеллерн, Питер (69) — английский автор-исполнитель .
 Стайкович, Никола (57) — австрийский прыгун в воду сербского происхождения, серебряный (1987) и бронзовый (1981) призёр чемпионатов Европы .
 Туччилле, Джером (80) — американский писатель .
 Фрост, Уоррен (91) — американский актёр («Твин Пикс») .
 Хельстрём, Бёрге (59) — шведский писатель .
 Янникос, Яннис (94) — греческий издатель, основатель Афинского института русского языка им. А. С. Пушкина .

16 февраля 

 Алябов, Юрий Алексеевич (59) — советский и российский композитор, музыкальный редактор студии «Пилот ТВ»; остановка сердца .
 Андраникян, Степан Хачатурович (89) — советский и армянский художник, художник-постановщик кино и режиссёр-мультипликатор, народный художник Республики Армения (2011) .
 Аугуста, Йозеф (70) — чехословацкий хоккеист и чешский тренер, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976), неоднократный призёр чемпионатов мира; трёхкратный чемпион мира в качестве тренера .
 Басс-Фукс, Николь (52) — американская спортсменка (бодибилдинг, реслинг) .
 Бруна, Дик (89) — нидерландский художник и иллюстратор .
 Густавссон, Бенгт (89) — шведский футболист, защитник и полузащитник, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Закизаде, Шахин (38) — азербайджанский кинорежиссёр .
 Исаакян, Исаак Абасович (83) — советский и армянский государственный деятель, председатель Центрального банка Армении (1988—1994) .
 Канакина, Галина Андреевна (78) — прессовщица-оператор Оренбургского завода силикатных стеновых материалов, Герой Социалистического Труда (1977) .
 Кунеллис, Яннис (80) — греческий и итальянский художник, представитель направления арте повера .
 Митарас, Димитрис (83) — греческий художник .
 Панкхёрст, Ричард (89) — британский экономист и социолог .
 Разумов, Евгений Зотович (98) — советский партийный деятель, член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976—1981), член ЦК КПСС (1986—1990) .
 Рябчук, Евгений Валерьевич (28) — украинский пляжный футболист, чемпион Украины и Европы .
 Харитонов, Валерий Иванович (64) — российский спортсмен и тренер, президент Общероссийской федерации рукопашного боя (с 1995 года), заслуженный тренер России .

15 февраля 

 Бахман, Александр Эммануилович (71) — заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, основатель школы классической борьбы на Сахалине .
 Влодыка, Мечислав (68) — польский политик, сенатор 2 созыва .
 Гаспар Родригес Ферейра, Тибериу (Тибериу Гаспар) (73) — бразильский скрипач, композитор и музыкальный продюсер .
 Гуя, Янош (83) — венгерский филолог, специалист по языкам хантов и манси .
 Кайзер, Манфред (88) — восточногерманский футболист, выступавший за клуб «Висмут» (Ауэ) (1955—1965) .
 Кацура, Пётр Макарович (86) — советский и российский экономист, государственный и хозяйственный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1980) .
 Кончиц, Анатолий Леонидович (62) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике, тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины .
 Миньковецкий, Илья Соломонович (92) — советский и российский оператор, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1982), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), участник Великой Отечественной войны .
 Подоляк, Ян (91) — словацкий учёный-этнограф, педагог, профессор .
 Свентоховский, Тадеуш (84) — польский историк, специалист по изучению Южного Кавказа .
 Урсу, Дмитрий Павлович (80) — советский, молдавский и украинский историк, доктор исторических наук, профессор .
 Фернандо, Бонипус (83) — шри-ланкийский киноактёр .
 Инфант Энрике (67) — португальский инфант, герцог Коимбра (с 1949) .

14 февраля 

 Агранович, Михаил Семёнович (86) — советский и российский учёный-математик, работавший над уравнениями с частными производными, соавтор  (1962) .
 Беляков, Анатолий Михайлович (83) — советский государственный деятель, первый секретарь Бурятского обкома КПСС (1984—1990) .
 Богданов, Сергей Васильевич (95) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1979) .
 Григорьев, Владимир Николаевич (78) — советский и российский киносценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер .
 Кемелло, Чиприано (71) — итальянский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Лански, Иржи (83) — чехословацкий легкоатлет, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы: в Берне (1954) и в Стокгольме (1958) .
 Молонь, Хелена (100) — польская оперная певица (драматическое сопрано), солистка Гданьской оперы .
 Рикхардур Йонссон (87) — исландский футболист, нападающий .
 Сярккя, Тони (45) — шведский музыкант финского происхождения (Abruptum) .
 Трасс, Ханс (88) — советский и эстонский ботаник, член-корреспондент Эстонской академии наук (1975) .
 Херрман, Зигфрид (84) — восточногерманский легкоатлет, бронзовый призёр Европейских легкоатлетических игр в помещении в Дортмунде (1966), мировой рекордсмен в беге на 3000 м (1965) .

13 февраля 

 Ариас Кальдерон, Рикардо (83) — панамский государственный деятель, вице-президент Панамы (1989—1992) .
 Багаутдинов, Минзагит Зыйфетдинович (65) — советский самбист .
 Бирк, Оге (90) — датский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Дюгран, Раймон (92) — французский географ и урбанист .
 Ким Чон Нам (45) — старший сын лидера КНДР Ким Чен Ира .
 Козюлин, Лев Васильевич (86) — советский и российский инженер, главный конструктор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (1987—2015), заслуженный конструктор Российской Федерации (1996) .
 Судзуки, Сэйдзюн (93) — японский кинорежиссёр и сценарист .
 Фаджоли, Массимо (85) — итальянский врач-психиатр, писатель и кинорежиссёр .
 Фильо, Пауло Энрике (52) — бразильский футболист и тренер молодёжных команд .

12 февраля 

 Ардай, Сэм (71) — ганский футбольный тренер, тренер национальной олимпийской сборной Ганы .
 Балжанов, Кумар Каирбаевич (88) — советский и казахстанский нефтяник, один из первооткрывателей Тенгизского нефтегазового месторождения .
 Банных, Анатолий Николаевич (48) — российский предприниматель и политик, депутат ЗакСобрания Алтайского края (2006—2008), вице-премьер Республики Алтай (2008—2009); авиакатастрофа 
 Бусыгин, Михаил Александрович (85) — советский и российский поэт .
 Дадашева, Кюбра (59) — советская и азербайджанская актриса театра и кино («Свекровь», «Мерзавец»), заслуженная артистка Азербайджана (2006) .
 Джерро, Эл (76) — американский джазовый музыкант и певец, семикратный лауреат премии «Грэмми» .
 Жиков, Василий Васильевич (76) — советский и российский математик, специалист в области дифференциальных уравнений и функционального анализа .
 Комарицын, Анатолий Александрович (70) — советский и российский учёный и военачальник, адмирал, председатель Российского географического общества (2002—2009), председатель Национального океанографического комитета Российской Федерации (1994—2006) .
 Кэролл, Барбара (92) — американская пианистка .
 Ливни, Ицхак (82) — израильский медиаменеджер и писатель, руководитель радиостанции «Галей Цахаль» (1968—1974), генеральный директор Израильского управления телерадиовещания (1974—1979) .
 Мальбуа, Альбер (101) — епископ Эври-Корбей-Эсон (1966—1977), старейший католический епископ Европы .
 Милибанд, Софья Давидовна (94) — советский и российский востоковед-иранист, писатель, историк науки, библиограф .
 Ниедолс, Алфред (87) — советский и латвийский фотограф .
 Ряузова, Елена Александровна (80) — советский и российский литературовед, африканист, главный научный сотрудник отдела литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН, доктор филологических наук .
 Сенкевич, Кристина (81) — польская актриса .
 Фишер, Роберт (90) — американский фолк-рок-певец и гитарист; рак .

11 февраля 

 Амран-Минн, Даниэль (77) — алжирская писательница и политический активист .
 Белых, Алексей Павлович (93) — советский и российский художник, профессор, народный художник РСФСР (1981), участник Великой Отечественной войны .
 Боос, Эрнст Гербертович (85) — советский и казахстанский физик, академик НАН Казахстана .
 Виноградов, Владилен Николаевич (91) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Гурский, Анатолий Степанович (72) — казахстанский журналист .
 Джанбурчин, Козы-Корпеш Есимович (56) — казахстанский государственный деятель, глава Счётного комитета Казахстана .
 Доpан, Триш (31) — канадский музыкант, бас-гитаристка группы Kittie .
 Клочко, Виталий Евгеньевич (73) — советский, российский и казахстанский психолог, доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник культуры Казахской ССР (1988) .
 Конторина, Маргарита Васильевна (75) — советская и российская театральная актриса, артистка Мурманского драматического театра Северного флота, народная артистка Российской Федерации (2001) .
 Кудинов, Василий Александрович (47) — советский и российский гандболист, заслуженный мастер спорта СССР (1992), двукратный чемпион Олимпийских игр: в Барселоне (1992) и в Сиднее (2000) .
 Марти, Курт (96) — швейцарский писатель и теолог .
 Мелу, Фаб (26) — бразильский баскетболист .
 Сисикин, Максим Юрьевич (45) — российский спортсмен, чемпион мира и Европы по спочану, сын фехтовальщика Юрия Сисикина .
 Стройман, Иосиф Маркович (89) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР .
 Танигути, Дзиро (69) — японский мангака .
 Шулакова, Ярмила (87) — чешская фолк-певица .
 Эрман, Владимир Гансович (88) — советский российский индолог, переводчик

10 февраля 

 Адамский, Веслав (70) — польский скульптор .
 Антошкин, Александр Григорьевич (60) — российский дипломат, заместитель директора Департамента информационного обеспечения МИД РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации .
 Басов, Иван Алексеевич (74) — доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией биостратиграфии и палеогеографии ГИН РАН (2004—2008) .
 Блинов, Виктор Иванович (66) — советский и российский сотрудник спецслужб, подполковник, сотрудник специального подразделения «Альфа» КГБ СССР (ФСБ РФ) .
 Бойчук, Богдан Николаевич (89) — украинский писатель .
 Брайант, Эдвард (71) — американский писатель .
 Величко, Геннадий Павлович (69) — советский и российский военачальник, первый заместитель начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант в отставке .
 Воробьёв, Геннадий Петрович (55) — украинский военачальник, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (2009—2014), генерал-полковник .
 Илич, Майк (87) — американский бизнесмен, владелец хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» .
 Ипкар, Далов (99) — американская художница .
 Кейзер, Пит (73) — нидерландский футболист, выступавший за амстердамский «Аякс» (1960—1975), серебряный призёр мирового первенства в ФРГ (1974) .
 Ло Бельо, Хуан Карлос (67) — аргентинский футболист .
 Максимов, Игорь Павлович (95) — советский и российский писатель, участник Великой Отечественной войны .
 Мур, Гарольд Грегори (94) — офицер Армии США, главный герой фильма «Мы были солдатами» .
 Поярков, Юрий Михайлович (80) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1960—1968), двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) .
 Табюре, Гаэль (97) — французский военный лётчик, последний офицер авиационного полка «Нормандия-Неман», участник Второй мировой войны .
 Яманака, Цуёси (78) — японский пловец, четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр: дважды в Мельбурне (1956) и дважды — в Риме (1960) .

9 февраля 
 Баге, Серж (47) — бельгийский велогонщик, чемпион Бельгии, победитель одного этапа Тур де Франс .
 Габря, Раду (79) — румынский режиссёр и сценарист .
 Гелб, Барбара (91) — американская писательница .
 Злокович, Джордже (89) — сербский архитектор и инженер-строитель, доктор технических наук, профессор, действительный член Сербской академии наук и искусств .
 Кродере, Сильвия Валериановна (76) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР (1966) .
 Мигулин, Николай Петрович (68) — советский и российский художник .
 Самойлов, Валерий Ефимович (90) — советский и российский конструктор оружия («Малахит»), лауреат Ленинской и Государственной премий СССР .
 Соловьёва, Екатерина Ивановна (92) — советский и российский историк, доктор исторических наук, ректор НГПИ-НГПУ (1981—1988), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации .

8 февраля 

 Аристархов, Дмитрий Аврамович (93) — советский военнослужащий, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Беара, Любиша (77) — сербский военный, полковник Армии Республики Сербской .
 Беренс, Тимоти (79) — британский художник и писатель .
 Ванат, Пётр Михайлович (79) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины от партии Народный фронт, почётный гражданин Запорожья .
 Зубицкий, Борис Давыдович (69) — советский и российский организатор производства, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный металлург Российской Федерации .
  (18) — японская певица, актриса, модель, участница гёрл-группы Shiritsu Ebisu Chugaku .
 Мэнсфилд, Питер (83) — британский физик, лауреат Нобелевской премии по медицине (2003) .
 Нордаль, Олоф (50) — исландский государственный деятель, министр внутренних дел (2014—2017) .
 Палмер-Томкинсон, Тара (45) — британская киноактриса .
 Раворт, Том (78) — британский поэт .
 Радмилович, Ана (43) — сербская писательница, журналистка и общественный деятель, дочь актёра Зорана Радмиловича .
 Самнер, Стив (61) — новозеландский футболист, капитан национальной сборной, участник чемпионата мира 1982 года .
 Стратан, Нелу (51) — молдавский и румынский эстрадный певец .
 Толстых, Михаил Сергеевич («Гиви») (36) — военный деятель Донецкой Народной Республики, полковник армии ДНР .
 Хайман, Артур (95) — американский философ .
 Хеггелунн, Хьелль (84) — норвежский поэт .
 Чанов, Виктор Викторович (57) — советский и украинский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1986) .

7 февраля 

 Асмуссен, Свен (100) — датский музыкант .
 Буларка, Валериу (85) — румынский борец греко-римского стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Дламини, Сотша (76) — свазилендский государственный деятель, премьер-министр Свазиленда (1986—1989) .
 Ерофеев, Николай Дмитриевич (77) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории России XIX века — начала XX века МГУ .
 Жданов, Андрей Викторович (46) — российский журналист, гроссмейстер телевизионной игры «Своя игра» (о смерти стало известно в этот день) .
 Исаев, Валерий Михайлович (75 или 76) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1990) («Опасный возраст») .
 Йохансон, Эдмунд Волдемарович (80) — советский и латвийский деятель спецслужб, председатель КГБ Латвийской ССР (1990—1991), генерал-майор (1990) .
 Карпенко, Александр Степанович (70) — советский и российский философ, специалист в области неклассических логик. Доктор философских наук, профессор .
 Килайдонис, Лукианос (73) — греческий композитор и певец .
 Ковальчук, Борис Михайлович (76) — советский и российский физик, академик РАН (1992) .
 Кочергина, Феодора (Евгения) Григорьевна (74) — советская украинская баскетболистка, тренер, чемпионка Европы (1962, 1964, 1966), чемпионка мира (1964, 1967), заслуженный мастер спорта СССР .
 Макклинток, Нора (59) — канадская писательница .
 Мельников, Аркадий Михайлович (90) — советский и российский писатель и поэт-песенник, участник Великой Отечественной войны .
 Литвин, Владимир Петрович (79) — советский борец вольного стиля, пятикратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов СССР и Спартакиады Народов СССР .
 Нилаван, Хун (101) — таиландская писательница, деятель феминистского движения .
 Пленицио, Джанфранко (76) — итальянский композитор и дирижёр .
 Пржидал, Антонин (81) — словацкий писатель, сценарист и литературный переводчик .
 Райт, Ричард Б. (79) — канадский писатель .
 Рослинг, Ханс (68) — шведский врач, академик, профессор Каролинского института по вопросам международного здравоохранения .
 Тодоров, Цветан (77) — французский философ, семиотик болгарского происхождения, теоретик структурализма в литературоведении .
 Хамдани, Смаил (86) — алжирский государственный деятель, премьер-министр Алжира (1998—1999) .
 Хэтч, Ричард (71) — американский актёр  .
 Чайковский, Дмитрий Семёнович (93) — советский и украинский театральный актёр и режиссёр, заслуженный артист Украины .
 Шпирко, Раиса Николаевна (86) — советская и российская художница .

6 февраля 

 Аронссон, Ивар (88) — шведский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) .
 Баранов, Юрий Петрович (75) — российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
 Божко, Сергей Георгиевич (58) — украинский государственный деятель, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (с 2014) .
 Вальковяк, Роже (89) — французский велогонщик польского происхождения, победитель «Тур де Франс» (1956) .
 Васильева, Евлалия Ивановна (93) — советский передовик сельскохозяйственного производства, агроном колхоза «Победа» Яльчикского района (1950—1963), Герой Социалистического Труда (1960) .
  (45) — южноафриканский регбист, бывший капитан сборной ЮАР .
 Герельс, Нил (64) — американский астроном, лауреат премии Бруно Росси (2007) и медали Генри Дрейпера .
 Гомес-Монтехано, Луис (94) — испанский футбольный менеджер, президент клуба «Реал Мадрид» .
 Данлап, Адель (114) — старейшая жительница США .
 Дольче, Кристин (35) — американский косметолог, интернет-знаменитость и актриса; печёночная недостаточность .
 Дрогин, Марк (80) — американский писатель .
 Казаринов, Юрий Михайлович (96) — советский и российский радиофизик, доктор технических наук, профессор, педагог, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации .
 Келлер, Инге (93) — немецкая актриса театра, кино и телевидения .
 Кори, Ирвин (102) — американский комик, киноактёр и общественный деятель .
 Лэмб, Фостер (100) — британский аристократ, барон Рочестер (с 1955) .
 Маккоуэн, Алек (91) — британский актёр .
 Прауд, Тед (86) — английский историк почты, филателистический писатель и филателистический дилер  .
 Реймерис, Вацис (95) — литовский и советский поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1965) .
 Синицын, Леонид Петрович (78) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России .
 Смаллиан, Рэймонд Меррилл (97) — американский математик, пианист, логик, даосский философ .
 Шалабанов, Сергей Станиславович (45) — советский и российский гандболист, судья всероссийской категории по гандболу, чемпион СССР, администратор гандбольного клуба «Кубань» .

5 февраля 

 Адельман, Ирма (86) — американский экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли .
 Аксельрод, Дэвид (83) — американский композитор .
 Волков, Валентин Александрович (90) — советский и российский учёный, директор Научно-исследовательского института физических измерений (1978—1992), лауреат Государственной премии СССР (1991), почётный гражданин Пензы (2006) .
 Волощук, Михаил Юрьевич (82) — советский и украинский государственный деятель, первый секретарь Закарпатского областного комитета КПУ, председатель Закарпатского областного Совета и облисполкома (1990—1991), народный депутат Украины 1-го созыва (1990—1994) .
 Гераци, Санни (69) — американский музыкант и певец .
 Гольдштейн, Гила (69) — израильская актриса и певица .
 Гранат, Бьёрн (70) — шведский актёр театра и кино, сценарист и театральный режиссёр .
 Дьяков, Леонид Владимирович (84) — советский и российский поэт. Член Союза писателей СССР, Союза писателей России (1988) .
 Изард,Кэрролл (93) — американский психолог, автор шкалы дифференциальных эмоций 
 Катона, Кальман (69) — венгерский политический и государственный деятель, министр транспорта (1998—2000) .
 Розенбергс, Андрей (79) — латвийский художник .
 Лакс, Томас (70) — американский поэт .
 Устарханов, Ахмед Гаджиевич (89) — советский и российский дагестанский писатель .
 Яковенко, Вадим Георгиевич (64) — украинский актёр театра и кино, режиссёр, прозаик, художник, заслуженный артист Украины (2002), отец Веры Яковенко .

4 февраля 

 Анащенко, Олег Владимирович (48) — глава народной милиции Луганской Народной Республики, полковник .
 Де Пейер, Жерваз Алан (90) — британский кларнетист французского происхождения .
 Дороговцев, Анатолий Павлович (80) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАН (2014; член-корреспондент РАСХН с 1997) .
 Казале, Антонио (80) — итальянский актёр .
 Кудсия, Бано (88) — пакистанская писательница .
 Ланг, Стив (67) — канадский музыкант .
 Либерман, Матвей Борисович (92) — советский и израильский скрипач, музыкальный педагог, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1989) .
 Моисеенко, Алексей Васильевич (69) — советский и российский оперный и камерный певец, заслуженный артист России, народный артист Республики Коми .
 Пастухов, Крыстю (75) — болгарский писатель, журналист и киносценарист, внук лидера Болгарской социал-демократической рабочей партии Крыстё Пастухова .
 Пырля, Георгий Софронович (72) — советский и молдавский актёр театра и кино .
 Сильвер, Сатара (29) — американская актриса («Disney»), жертва рабства и торговли людьми; предположительно, передозировка наркотиков .
 Симмс, Ноэль (82) — ямайский музыкант .
 Спиц, Марк (47) — американский писатель и журналист .
 Тараторкин, Георгий Георгиевич (72) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1984), секретарь Союза театральных деятелей России, президент ассоциации «Золотая маска» .
 Хецел, Бейзил (94) — австралийский медицинский исследователь, изучавший последствия йододефицита .

3 февраля 

 Булгакова, Зоя Фёдоровна (102) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР (1945) .
 Газарьян, Юрий Сергеевич (82) — советский и российский тренер по настольному теннису, заслуженный тренер СССР (1975), заслуженный тренер Азербайджанской и Армянской ССР .
 Грима, Джо (80) — мальтийский государственный деятель, бывший министр экономики и министр туризма .
 Дальквист, Роберт (40) — шведский рок-гитарист, музыкант группы The Hellacopters .
 Ковачевич, Эмилия (62) — сербская кино- и театральная художница по костюмам .
 Медведев, Денис Валентинович (46) — российский рок-музыкант, клавишник группы «2ва самолёта» (о смерти стало известно в этот день) .
 Миура, Сюмон (91) — японский писатель, эссеист и общественный деятель .
 Романюк, Николай Ярославович (58) — украинский государственный деятель, Глава Волынской облгосадминистрации (2007—2010(, городской голова Луцка (с 2010) .
 Френч, Энтони (96) — британский и американский физик, участник Манхэттенского проекта .
 Хаяси, Ёсиро (89) — японский государственный деятель, министр финансов Японии (1992—1993) .
 Хейс, Джон М. (76) — американский геохимик .

2 февраля 

 Алонсо, Хосе Антонио (57) — испанский государственный деятель, министр внутренних дел (2004—2006) и министр обороны Испании (2006—2008) .
  (90) — американский политик и член конгресса штата Висконсин. 
 Люшер, Макс (93) — швейцарский психолог и разработчик цветового теста Люшера .
 Матвеевич, Предраг (84) — хорватский и боснийский писатель .
 Окано, Сюнъитиро (85) — японский футболист и тренер .
 Оршавский, Николай Пименович (70) — советский и российский оперный певец, педагог, солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина (1974—2001) .
 да Силва, Мариза Литисия (66) — первая леди Бразилии (2003—2010), супруга президента Бразилии Лула да Силвы .
 Файссол, Элоиза (45) — бразильская телевизионная персона; самоубийство .
 Хименес, Рауль (39) — испанский тренер по баскетболу .

1 февраля 

 Аголы, Дритеро (85) — албанский поэт, прозаик, государственный деятель, президент Албанской лиги писателей и художников (1973—1992) .
 Ахамед, Идаплакат (78) — индийский государственный деятель, государственный секретарь Министерства иностранных дел Индии (2004—2014) .
 Бернетт, Ларс-Эрик (74) — шведский актёр .
 Бортолетто Кавальин, Альбано (86) — бразильский религиозный деятель, архиепископ .
 Ван дер Хувен, Кор (95) — нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» .
 Венцлаускайте, Гражбиле (104) — литовская праведница народов мира за спасение евреев в годы Холокоста, адвокат .
 Ганди, Сэнди (Сэнди Аранха) (59) — австралийская комедийная актриса индийского происхождения .
 Гете, Керстин (58) — немецкая актриса .
 Грайб, Стиг (88) — шведский актёр .
 Гришин, Валентин Дмитриевич (76) — советский и российский футболист и тренер, старший тренер женской молодёжной сборной России по футболу, заслуженный тренер России .
 Зведриньский, Тадеуш (89) — польский политический деятель, участник движения Солидарность .
 Зиннуров, Тимергали Зиннурович (67) — советский и российский актёр, артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина (с 1982 года), народный артист Республики Татарстан (1993) .
 Насир, Али (60) — талышский поэт .
 Пеллегрино, Фрэнк (72) — американский киноактёр («Клан Сопрано») .
 Сафин, Роберт Альбертович (43) — российский актёр театра и кино, артист Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан (1996—2006) .
 Целминя, Хелена (87) — латышская писательница .
 Чисекеди, Этьен (84) — заирский государственный деятель, премьер-министр Заира (1991, 1992—1993 и 1997) .